Bjelorusija se na Olimpijskim igrama natječe kao samostalna država od 1994. godine kada su nastupili u Lillehammeru. Od tada su nastupali na svim igrama. Od 1952. do 1988. bjeloruski sportaši nastupali su pod zastavom SSSR-a, a 1992. zajedno s četrnaest bivših sovjetskih država kako Ujedinjeni tim.

Sportaši Bjelorusije za sada su osvojili 76 medalja na Ljetnim olimpijskim igrama i devet na Zimskim olimpijskim igrama.

Medalje na Ljetnim Olimpijskim igrama

Medalje na Zimskom Olimpijskim igrama

Medalje po sportovima

Vanjske poveznice
Bjeloruski Olimpijski Odbor

Izvor

Šport u Bjelorusiji
Države na Olimpijskim igrama